Erehof Zwolle (Bergklooster), gelegen op Begraafplaats Bergklooster op de Agnietenberg in Zwolle
 Erehof Zwolle (De Kranenburg), gelegen op de algemene begraafplaats van het voormalige landgoed De Kranenburg bij Zwolle
 Erehof Zwolle (Voorst), gelegen op de algemene begraafplaats van de voormalige gemeente Zwollerkerspel in Zwolle
 Erehof Zwolle (Windesheim), gelegen op de begraafplaats van Windesheim in Zwolle